Laugier ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Michel Jérôme Meiffren de Laugier, Baron von Chartrouse (1772–1843), französischer Bürgermeister von Arles, Abgeordneter und Generalrat, Botaniker und Ornithologe
 Henri Laugier (1888–1973), französischer Politiker, Physiologe und Wissenschaftsorganisator
 Honorat de Porchères Laugier (1572–1653), französischer Dichter
 Jean Nicolas Laugier (1785–1875), französischer Maler und Kupferstecher des Klassizismus
 Marc-Antoine Laugier (1713–1769), französischer Jesuiten-Priester, Historiker, Diplomat und Architekturtheoretiker
 Marguerite Laugier, französische Astronomin
 Paul-Auguste-Ernest Laugier (1812–1872), französischer Astronom
 Robert Laugier (1722–1793), österreichischer Botaniker

Laugier steht außerdem für:
 (1597) Laugier, ein Asteroid des Hauptgürtels